Waldsberg ist der Ortsname von:
 Waldsberg (Ampfing), Ortsteil der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Waldsberg (Rattenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Rattenkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Waldsberg (Gemeinde Bad Gleichenberg), Katastralgemeinde und Ortschaft von Bad Gleichenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Waldsberg ist der Name folgender Bauwerke:
 Burg Waldsberg (Krumbach), abgegangene Burg bei Krumbach in der Gemeinde Sauldorf im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Burg Waldsberg (Luthern), Burgruine bei Luthern im Kanton Luzern, Schweiz
 Burg Waldsberg (Texingtal), Burgruine bei Texingtal im Bezirk Melk, Niederösterreich
 Waldsberg (Dossenheim), auch Mauersechseck, abgegangener Herrenhof im Rhein-Neckar-Kreis, siehe Mauersechseck (Dossenheim)
 Hagelschloss, ursprünglich Waldsberg, Burgruine bei Ottrott im Elsass, Frankreich

Siehe auch:
 Waldberg